Englmann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank C. Englmann (* 1955), deutscher Ökonom
 Lorenz Englmann (1821–1881), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Engelmann